

Patronyme 

 Britta Byström (1977-), compositrice suédoise de musique classique.
 Malin Byström (1973-), soprano lyrique suédoise.
 Ludwig Byström (1994-), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.
 Sven Erik Bystrøm (1992-), coureur cycliste norvégien.

Toponyme 

 Bystrom, census-designated place du comté de Stanislaus, dans l’État américain de Californie.